Camille de Rocca Serra peut désigner :

 Camille de Rocca Serra (1880-1963), homme politique français ;
 Camille de Rocca Serra (1954-), homme politique français.